Plettenburg (kasteel), een voormalig kasteel in Jutphaas
Plettenburg (wijk), een wijk in Nieuwegein, vernoemd naar kasteel Plettenburg